

Населені пункти та їхні частини
 Зґожелець — місто в Зґожелецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Згожелець — гміна в Зґожелецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Зґожелець — село в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Зґожелець — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві

Примітки